Pablo Carreño Busta e Guillermo Durán erano i detentori del titolo ma Carreño Busta ha deciso di non partecipare. Durán ha fatto coppia con Andrés Molteni perdendo nei quarti di finale da Víctor Estrella Burgos e Renzo Olivo.

In finale James Cerretani e Philipp Oswald hanno conquistato il titolo a seguito del ritiro di Julio Peralta e Horacio Zeballos sul punteggio di 6–3, 2–1.

Teste di serie 

  Santiago González /  David Marrero (primo turno)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (finale)

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinale)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (quarti di finale)

Wildcard 

  Gonzalo Escobar /  Juan Pablo Paz (quarti di finale)

<li>  Giovanni Lapentti /  Nicolás Lapentti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open 2017